Lambert van Sint-Omaars, encyclopedist, kanunnik in de Sint-Bertinusabdij in Sint-Omaars
 Lambertus van Sint-Bertinus, abt van de Sint-Bertinusabdij in Sint-Omaars